Eskens est un patronyme porté notamment par :

 Allen Eskens (1963-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Margot Eskens (1939-2022), chanteuse allemande de schlager.